Yanguas steht für:

 Yanguas, eine Gemeinde in der spanischen Provinz Soria

Yanguas ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio de Yanguas (1682–1753), spanischer Komponist
 José María Yanguas Sanz (* 1947), spanischer Priester und Bischof von Cuenca